Ме́ннинг (Menning) — фамилия. Известные носители:

 Меннинг, Карл (1874—1941) — эстонский театральный режиссёр и дипломат;
 Меннинг, Петтер (род. 1987) — шведский гребец-байдарочник.